Auld ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Auld (* 1981), kanadischer Eishockeytorwart
 Andrew Auld (1900–1977), US-amerikanischer Fußballspieler
 Bertie Auld (1938–2021), schottischer Fußballspieler
 Georgie Auld (1919–1990), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 John Auld (* 1914), britischer Maler
 William Auld (1924–2006), schottischer Esperanto-Schriftsteller
 William Patrick Auld (1840–1912), australischer Entdecker

Sonstiges:
 Auld (Kalifornien), Ort im Riverside County – nicht mehr existent
 Auld Farm, Ort im Caldwell County, North Carolina
 Auld Lang Syne Mine, Mine im Pershing County, Nevada
 Auld Park, Park im Marion County, Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Auld Mound, in Mount Pleasant, South Carolina, ID-Nr. 70000583
 Auld Public Library, in Red Cloud, Nebraska, ID-Nr. 93001404
 Auld Stone Barn, in Wakefield, Kansas, ID-Nr. 01001108
 Auld-McCobb House, in Boothbay Harbor, Maine, ID-Nr. 88000883

Siehe auch:
 Ault